Río Piedras hace referencia a:

 Río Piedras, localidad de Argentina;
 Río Piedras, antiguo municipio de Puerto Rico;
 Río de las Piedras, cauce fluvial en el Perú;
 Río Piedras, cauce fluvial en España;
 Río Piedras, cauce fluvial compartido por las Provincias de Salta y Jujuy, Argentina;
 Río Piedras, cauce fluvial en San Juan, Puerto Rico;
 Río Piedras, cauce fluvial en Magdalena, Colombia;
 Recinto de Río Piedras, sede de la Universidad de Puerto Rico;
 Paraje Natural Marismas del Río Piedras y Flecha del Rompido, provincia de Huelva, España;
 Río de Piedras, barrio en San Pedro Sula, Honduras